Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate este o decorație acordată de Casa Regală a României, al cărei șef actual este principesa Margareta. Medalia a fost instituită în data de 10 mai 2008 la Palatul Elisabeta și este limitată la un număr de 150 de membri. Decorația este acordată în principal membrilor și colaboratorilor Casei Regale, precum și unor personalități din societatea civilă, mediul politic sau economic, lumea culturii sau a diplomației, precum și din organizații naționale sau internaționale care au depus eforturi pentru a sprijini acțiunile Casei Regale.

Descriere 
Medalia este realizată din bronz masiv având o formă circulară. Placa este decorată cu frunze de laur, purtând deasupra o coroană regală și o panglică verticală, de culoare albastru regal, cu marginile aurii. Pe avers este gravat profilul regelui Mihai, încadrat de textul „Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate” și două frunze de laur, iar pe revers este gravat cifrul personal al regelui având 4 coroane mici, totul fiind înconjurat de frunze de laur. Panglica este aceeași atât pentru bărbați cât și pentru femei.

Note

Vezi și 
 Ordine, decorații și medalii ale Casei Regale a României
 Familia Regală a României 

Ordine, decorații și medalii ale Casei Regale a României
Ordine, decorații și medalii ale României